«Tomorrow’s Dream» () — песня группы Black Sabbath c альбома Black Sabbath Vol. 4.

Песня была выпущена как сингл, но не смогла попасть в чарты. Несмотря на это, песня является программной в творчестве группы.

В 2000 году сингл был переиздан компанией Sanctuary Records в составе лимитированного бокс-сета Black Sabbath – The Singles 1970–1978.

Кавер-версии 
 Группа Screaming Trees из Сиэтла записала песню как сторону Б на своём сингле 1992 года «Dollar Bill».
 Канадская группа Sheavy записала Tomorrows Dream на своём трёхпесенном 7-дюймовом сингле.

Примечания 

Песни Black Sabbath
Песни, написанные Оззи Осборном
Песни, написанные Тони Айомми
Песни, написанные Гизером Батлером
Песни, написанные Биллом Уордом
Песни 1971 года
Синглы Black Sabbath